Беняса () — місто в Румунії, у повіті Констанца.
 Беняса () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Беняса () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Беняса.
 Беняса () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Беняса () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративний центр комуни Беняса.
 Беняса () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бозієнь.
 Беняса () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Салча.